Thibault Geffroy, né le  à Rouen en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Carrière 
Geffroy commence le hockey sur glace dans sa ville natale. Il débute en première division à 17 ans. Durant ses 3 premières saisons avec les Dragons il remporte 2 Coupe de France et une Ligue Magnus. Fort de ce palmarès déjà garni, il rejoint la Finlande via les équipes jeunes du HPK. Cette saison à l'étranger lui ouvre les portes de l'équipe de France. Ça restera son seul championnat du monde disputé. À son retour il rejoint la Savoie et les Pingouins de Morzine-Avoriaz, il rentre ensuite pour 2 saisons en Normandie avec Rouen puis Caen. Il joue ensuite pendant 3 saisons chez les Chamois de Chamonix. Il repart ensuite chez les Drakkars de Caen, club dans lequel il évoluera 5 saisons dont 4 en tant que capitaine. A 32 ans, il s'offre un nouveau challenge en rejoignant les Spartiates de Marseille alors en Division 2, il y passe 4 ans et termine sa carrière à la fin de la saison 2019-2020.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 16 || 1 || 0 || 1 || 10 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 31 || 7 || 3 || 10 || 18 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 21 || 0 || 4 || 4 || 20 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2004-2005 || HPK Hämeenlinna || Jr. A SM-Liiga || 24 || 2 || 3 || 5 || 16 || 5  || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 2005-2006 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 22 || 2 || 4 || 6 || 20 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2006-2007 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25 || 2 || 5 || 7 || 24 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2007-2008 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 3 || 6 || 9 || 44 || 5  || 4 || 3 || 7 || 2 
|-
| 2008-2009 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 7 || 9 || 16 || 50 || 3 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 22 || 3 || 7 || 10 || 14 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 25 || 1 || 7 || 8 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2011-2012 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 25 || 0 || 1 || 1 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2012-2013 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 4 || 10 || 14 || 26 || 3  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 2 || 5 || 7 || 12 || 7  || 1 || 3 || 4 || 14 
|-
| 2014-2015 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 22 || 1 || 4 || 5 || 45 || 4  || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2015-2016 || Drakkars de Caen || Division 1 || 26 || 7 || 11 || 18 || 20 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Spartiates de Marseille || Division 2 || 18 || 8 || 17 || 25 || 30 || 4 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2017-2018 || Spartiates de Marseille || Division 2 || 18 || 9 || 14 || 23 || 24 || 5 || 1 || 4 || 5 || 16
|-
| 2018-2019 || Spartiates de Marseille || Division 1 || 25 || 4 || 4 || 8 || 53 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2019-2020 || Spartiates de Marseille || Division 1 || 26 || 2 || 6 || 8 || 41 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juillet 1984
Naissance à Rouen
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Marseille Hockey Club